Каронія () — латинська власна назва.

Топоніми

Каронія — латинська назва міста Корунья.
 Каронійська провінція — латинська назва провінції Корунья.

Каронія — муніципалітет на Сицилії.